MXB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Masamba (Indonesia)
 MxB – Musica Per Bambini – pseudonimo di Manuel Bongiorni, musicista italiano.